Hofinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hofinger (1953–2007), österreichischer Theaterdirektor
 Altmann Hofinger OCist (* 1936), von 1998 bis 2008 Abt des Stiftes Schlierbach
 Christoph Hofinger (* 1967), österreichischer Sozialforscher
 Hannes Hofinger (* 1947), österreichischer Autor und Verleger
 Hans Hofinger (* 1950), österreichischer Jurist, Volkswirt und Wirtschaftspädagoge
 Josef Hofinger (1901–1990), österreichischer Bibliotheksdirektor
 Leopold Hofinger (1937–2008), österreichischer Politiker
 Manfred Hofinger (* 1970), österreichischer Politiker der ÖVP

Siehe auch:
 Hoffinger
 Höfinger